Vereniging (rechtspersoon), meestal met een officieel karakter
 Bond, bondsrepubliek, federale republiek of federale staat
 De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond
 James Bond, een roman- en filmpersonage
 James Bond (ornitholoog), 1900-1989, een Amerikaanse ornitholoog
 Jason Bond, 1965-, Amerikaans arachnoloog en hoogleraar Biologie
 John Bond, een Engels voetballer en manager
 Lida Bond, een Nederlands zangeres
 Lilian Bond, Brits actrice
 Martine Bond (1984), een Nederlands zangeres
 Michael Bond, Brits auteur
 Nicholas Bond-Owen (1968), Brits kindacteur (Tristram Fourmile in George & Mildred)
 Nigel Bond, Engelse snookerspeler 
 Samantha Bond, Brits actrice
 Ward Bond, Amerikaans acteur
 William Bond, een Engels graveur
 Bond Cars, een historisch Brits auto- scootermerk
 Bond (band), een Brits-Australisch strijkkwartet

Engelse achternaam